TEC, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Tarif extérieur commun, dans le cadre d'une union douanière
 Taux de l’échéance constante
 Terminologia Esperanto-Centro (TEC) est le centre de terminologie d'espéranto
 Théorème de l'énergie cinétique
 Tonne équivalent charbon
 Tonne équivalent-carcasse, unité utilisée pour mesurer des quantités industrielles de viande
 Transistor à effet de champ, dispositif semiconducteur de la famille des transistors
 Opérateur de Transport de Wallonie, qui utilise ce sigle pour désigner les transports en commun
 Troubles émotionnels et du comportement (TEC), expression utilisée notamment par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
 :en:Thermoelectric cooling, cellule à effet Peltier

TEC, sigle de trois lettres, peut également signifier :
 Technicien d'études cliniques
 Théorie des Espaces Courbes - lieu d'exposition à Voiron, Isère, France.
 Threshold Exceeded Condition, date d'estimation de la prochaine défaillance d'un disque-dur, basée sur la technologie SMART
 Transfert d'embryons congelés, technique d'Assistance médicale à la procréation
 Théories Economiques Comparées, une matière enseignée en économie à la Sorbonne.
 Transports en commun (utilisation courante, ordinaire)

Voir aussi 
 Teck